Buckskin Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckskin Mountain (Arizona)
 Buckskin Mountain (Idaho)
 Buckskin Mountain (Elko County, Nevada)
 Buckskin Mountain (Humboldt County, Nevada)
 Buckskin Mountain (Mineral County, Nevada)
 Buckskin Mountain (Oregon)
 Buckskin Mountain (Utah)
 Buckskin Mountain (Washington)